St. Clair Township (comté de Benton, Iowa)
St. Clair Township (Illinois)